Dick Wesson (1919-1979), est un acteur américain.
 Dick Wesson (1922-1996), est un acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain.